Bezerra de Menezes ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti (1831–1900), brasilianischer Arzt, Spiritist und Politiker 
 Adolpho Justo Bezerra de Menezes (1910–1990), brasilianischer Diplomat
 Bruno Bezerra de Menezes Souza (* 1977), brasilianischer Handballspieler
 Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes (* 1935), brasilianischer Soziologe 
 José Arnon Cruz Bezerra de Menezes (* 1951), brasilianischer Politiker
 Orlando Bezerra de Menezes (1933–2000), brasilianischer Politiker und Bankier